Чубайс Анатолій Борисович (16 червня 1955, Борисов, Білорусь) — російський політик і державний діяч.
 Чубайс Ігор Борисович (народ. 26 квітня 1947, Берлін) - російський учений, доктор філософських наук, директор Центру з вивчення Росії.